The Vitamin String Quartet (VSQ) — музыкальный коллектив из Лос-Анджелеса, один из многочисленных проектов американской звукозаписывающей компании «Vitamin Records». По словам основателя коллектива Дэвида Хирла группа является «применением рок-н-рольного отношения к классической технике исполнения».

Первым выпущенным альбомом стал The String Quartet Tribute to Led Zeppelin (1999). С тех пор было издано более 261 альбомов, представляющих собой трибьюты в честь самых различных исполнителей, направлений и жанров. В их числе Nirvana, Three Days Grace, Linkin Park, Thirty Seconds to Mars, The Beatles, Depeche Mode, Radiohead, Pearl Jam, Tool, Muse, Rush, HIM, Dream Theater, Queens of the Stone Age, Bullet for My Valentine, System of a Down, Bon Jovi, Iron Maiden, Massive Attack, Deftones, Simple Plan, Green Day, Sum41 и многие другие.

Состав: Джим Сайттерли (первая скрипка), Брайан Мак Доуи (вторая скрипка), Джонни Эйс (альт), Джон Кровоза (виолончель).

Весной и летом 2012 года их музыка проигрывалась  в сутки радиостанцией WWHK в городе Конкорд, штат Нью-Гэмпшир.

Две песни Vitamin String Quartet попали в саундтрек к телевизионному шоу  в 2008 году. Композиции из трибьюта группе Coldplay «Yellow» and «Clocks» были использованы в сериале Дневники вампира 22 апреля 2010 года. Кавер-версии песни группы INXS'«Never Tear Us Apart» и Пэт Бенатар «We Belong» были использованы в 100 эпизоде телесериала «Сплетница».

Частичная дискография 
Дискография представляет собой огромный список из всемирно известных групп.

0—9 
 String Quartet Tribute to 2Pac
 String Quartet Tribute to 3Doors Down
 String Quartet Tribute to Thirty Seconds to Mars
 String Quartet Tribute to 311

A 
 String Quartet Tribute to A Perfect Circle
 Back In Baroque: The String Tribute to AC/DC
 String Quartet Tribute to Aerosmith
 In the Chamber: The String Quartet Tribute to AFI
 Precious Things: The String Quartet Tribute to Tori Amos
 String Quartet Tribute to Alicia Keys
 String Quartet Tribute to Alison Krauss
 Idol Worship: The String Quartet Tribute to American Idol
 String Quartet Tribute to Arcade Fire’s Funeral
 String Quartet Tribute to Atreyu
 String Quartet Tribute to Audioslave
 String Quartet Tribute to Audioslave (Re-Release)
 String Quartet Tribute to Avenged Sevenfold

B 
 String Quartet Tribute to Bad Religion
 String Quartet Tribute to The Beach Boys Pet Sounds
 String Quartet Tribute to The Beatles
 String Quartet Tribute to Beyoncé
 String Quartet Tribute to Billy Joel
 Ice: The String Tribute to Björk
 Violently: The String Quartet Tribute to Björk
 String Quartet Tribute to Black Sabbath
 String Quartet Tribute to Blue October
 String Quartet Tribute to Bob Dylan
 Count Me In: The String Quartet Tribute to Bon Jovi
 String Quartet Tribute to Breaking Benjamin
 String Quartet Tribute to Bright Eyes: Beautiful In The Morning
 String Quartet Tribute to Garth Brooks
 String Quartet Tribute to Jeff Buckley
 String Quartet Tribute to Jimmy Buffett
 String Quartet Tribute to Bullet For My Valentine

C 
 String Quartet Tribute to Casting Crowns
 String Quartet Tribute to Celine Dion
 String Quartet Tribute to Chevelle
 String Quartet Tribute to Clay Aiken
 String Quartet Tribute To The Clash
 String Quartet Tribute to Coheed and Cambria’s In Keeping Secrets of Silent Earth: 3
 String Quartet Tribute to Coldplay
 Vitamin String Quartet performs Coldplay’s Viva la Vida
 String Quartet Tribute to Creed
 String Quartet Tribute to Crosby, Stills, Nash & Young
 The String Quartet Tribute to Crossfade
 String Quartet Tribute to The Cure

D 
 String Quartet Tribute to The Dark Side of the Moon
 String Quartet Tribute to The Darkness
 Songs You Have Come To Love The Most: A String Quartet Tribute to Dashboard Confessional
 String Quartet Tribute to Dave Matthews Band
 String Quartet Tribute to David Bowie
 String Quartet Tribute to David Gray
 Ghost: The String Quartet Tribute to Death Cab for Cutie
 String Quartet Tribute to Deftones
 String Quartet Tribute to Depeche Mode
 String Quartet Tribute to Diana Krall
 String Quartet Tribute to Dido
 Are You Breathing: The String Quartet to Disturbed
 String Quartet Tribute to the Dixie Chicks
 String Quartet Tribute to The Doors
 String Quartet Tribute to Dream Theater
 String Quartet Tribute to Duran Duran

E 
 String Quartet Tribute to The Eagles
 Oceans: The String Quartet Tribute to Enya
 Dreams: The String Quartet Tribute to Enya Vol. 2
 String Quartet Tribute to Eminem
 String Quartet Tribute to Eric Clapton
 String Quartet Tribute to Evanescence
 String Quartet Tribute to Evanescence 2

F 
 String Quartet Tribute to Fall Out Boy
 Strung Out on Fiona Apple: A String Quartet Tribute
 String Quartet Tribute to Finger Eleven
 String Quartet Tribute to The Flaming Lips
 String Quartet Tribute to Fleetwood Mac
 Rumours: The String Quartet Tribute to Fleetwood Mac
 Resident Adolescence: The String Quartet Tribute to Foo Fighters
 Shape and Colour of My Heart: The String Quartet Tribute to Foo Fighters
 Ordinary Heroes: The String Quartet Tribute to Foo Fighters

G 
 String Quartet Tribute to Peter Gabriel
 String Quartet Tribute to Garbage
 String Quartet Tribute to Godsmack
 Anthem: The String Quartet Tribute to Good Charlotte
 String Quartet Tribute to Green Day's American Idiot
 String Quartet Tribute to Guns N’ Roses
 String Quartet Tribute to Guns N’ Roses(Reissue with 4 bonus tracks)

H 
 String Quartet Tribute to PJ Harvey
 Arteries Untold: The String Quartet Tribute to Hawthorne Heights
 String Quartet Tribute to Jimi Hendrix
 String Quartet Tribute to Faith Hill
 Uninhibited: String Quartet Tribute to Hinder
 Leave Nothing Behind: Strung Out on Hoobastank — The String Quartet Tribute
 The String Quartet Tribute to HIM

I 
 String Quartet Tribute to Incubus
 New Skin: The String Quartet Tribute to Incubus Vol. 2
 Anatomy of Evil: The String Quartet Tribute to Iron Maiden
 Interstellar: The String Quartet Tribute to Interpol

J 
 String Quartet Tribute to Janet Jackson
 String Quartet Tribute to Jane’s Addiction
 String Quartet Tribute to Jet
 String Quartet Tribute to Jewel
 String Quartet Tribute to Elton John
 String Quartet Tribute to John Lennon

K 
 String Quartet Tribute to Kasabian : Processed string
 String Quartet Tribute to The Killers
 String Quartet Tribute to Kiss
 Hurt Inside: A String Quartet Tribute to KoЯn

L 
 Baroque Tribute to Led Zeppelin
 String Quartet Tribute to Led Zeppelin
 String Quartet Tribute to Led Zeppelin Vol. 2
 Break Stuff: The String Quartet Tribute to Limp Bizkit
 In The Chamber with Linkin Park: The String Quartet Tribute
 String Quartet Tribute Linkin Park’s Meteora
 String Quartet Tribute to Lynyrd Skynyrd — This Sweet Home
 String Quartet Tribute Linkin Park’s Minutes to Midnight
 String Quartet Tribute to Lacuna Coil: Spiral Sounds
 String Quartet Tribute Linkin Park’s A Thousand Suns

M 
 String Quartet Tribute to Madonna
 A Taste of Chaos Ensemble Performs Mastodon’s Leviathan
 String Quartet Tribute to Paul McCartney
 String Quartet Tribute to Tim McGraw
 String Quartet Tribute to Sarah McLachlan
 String Quartet Tribute to Marilyn Manson
 Under Your Skin: The String Quartet Tribute to Maroon 5
 String Quartet Tribute to The Mars Volta
 String Quartet Tribute to Massive Attack
 String Quartet Tribute to The Matrix
 Restrung: The String Quartet Tribute to The Matrix
 Heavier Strings: A String Quartet Tribute to John Mayer’s Heavier Things
 String Quartet Tribute to John Cougar Mellencamp
 «Say Your Prayers, Little One»: The String Quartet Tribute to Metallica
 String Quartet Tribute to Van Morrison
 String Quartet Tribute to Alanis Morissette
 Strung Out On Jagged Little Pill: The String Quartet Tribute to Alanis Morissette
 In The Chamber with Mudvayne: The String Quartet Tribute
 String Quartet Tribute to Muse
 Funeral: The String Quartet Tribute to My Chemical Romance

N 
 String Quartet Tribute to Natasha Bedingfield
 String Quartet Tribute to New Order & Joy Division
 Someday: The String Quartet Tribute to Nickelback
 String Quartet Tribute to Nine Inch Nails
 String Quartet Tribute to Nine Inch Nails’ Pretty Hate Machine
 String Quartet Tribute to Nirvana
 String Quartet Tribute to Nirvana’s Nevermind
 String Quartet Tribute to No Doubt
 String Quartet Tribute to Norah Jones

O 
 String Quartet Tribute to The Offspring
 Decadence & Vanity: The String Quartet Tribute to Oasis

P 
 Revolution: The String Quartet Tribute to P.O.D.
 Strung Out on Panic! At the Disco: A String Quartet Tribute
 Perfect Murder: Strung Out on Papa Roach
 String Quartet Tribute to Paramore
 String Quartet Tribute to Pearl Jam
 String Quartet Tribute to Phish
 String Quartet Tribute to Pink Floyd
 More Bricks: The String Quartet Tribute to Pink Floyd’s The Wall
 String Quartet Tribute to Pink Floyd’s The Dark Side of the Moon
 String Quartet Tribute to Pixies
 Symphonic Tribute to Prince’s Purple Rain
 String Quartet Tribute to Puddle of Mudd

Q 
 String Quartet Tribute to Queen
 Strings For The Deaf: The String Quartet Tribute to Queens of the Stone Age
 String Quartet Tribute to Queens of the Stone Age Vol.2

R 
 Enigmatic: The String Quartet Tribute to Radiohead
 Strung Out on Kid A: The String Quartet Tribute to Radiohead
 Strung Out on OK Computer: The String Tribute to Radiohead
 String Quartet Tribute to R.E.M.
 String Quartet Tribute to R.E.M. Vol. 2
 String Quartet Tribute to Red Hot Chili Peppers
 String Quartet Tribute to Relient K
 String Quartet Tribute to Rod Stewart
 String Quartet Tribute to The Rolling Stones
 String Quartet Tribute to The Roots
 Baroque Tribute to Rush
 Exit Stage Right: The String Tribute to Rush
 String Quartet Tribute to Rush’s 2112
 String Quartet Tribute to Rock Squadron.

S 
 String Quartet Tribute to Sade
 String Quartet Tribute to Saliva
 String Quartet Tribute to Santana
 String Quartet Tribute to Senses Fail
 String Quartet Tribute to Simple Plan
 String Quartet Tribute to Jessica Simpson
 Evil You Dread: The String Quartet Tribute to Slayer
 String Quartet Tribute to Elliott Smith
 String Quartet Tribute to The Smiths
 String Quartet Tribute to Snow Patrol
 String Quartet Tribute to Sonic Youth
 Hometown: The String Quartet Tribute to Bruce Springsteen
 In The Chamber with Staind: The String Quartet Tribute
 String Quartet Tribute to Gwen Stefani
 Tall In The Saddle: The String Quartet Tribute to George Strait
 Embracing the heaviness: The String Quartet Tribute to Stone Sour
 String Quartet Tribute to Sum 41
 String Quartet Tribute to Switchfoot
 String Quartet Tribute to System of a Down
 The String Quartet Tribute to System of a Down’s Mezmerize
 The String Quartet Tribute to System of a Down’s Hypnotize
 String Quartet Tribute to The Smashing Pumpkins

T 
 Strung Out On Three Days Grace: A String Quartet Tribute
 Strung Out On Taking Back Sunday: A String Quartet Tribute
 String Quartet Tribute to James Taylor
 Strung Out On Thrice: A String Quartet Tribute
 String Quartet Tribute to Rob Thomas/matchbox twenty
 Anotomica: The String Quartet Tribute to Tool
 Chamber Made: The Baroque Tribute to Tool
 Finding Beauty In The Dissonance: A Piano Tribute To Tool
 Metamorphic: The String Quartet Tribute to Tool Vol. 2
 String Quartet Tribute to Tool
 The String Quartet Tribute to Tool’s Ænima
 Third Eye Open: The String Quartet Tribute to Tool
 String Quartet Tribute to Train
 String Quartet Tribute to Shania Twain

U 
 String Quartet Tribute to U2’s The Joshua Tree
 Strung Out On U2: The String Quartet Tribute
 Still Strung Out On U2: The String Quartet Vol. 2
 Painted Red: Strung Out on Underoath
 The String Quartet Tribute to The Used

V 
 String Quartet Tribute to Velvet Revolver
 String Quartet Tribute to The Velvet Underground & Nico

W 
 Dad Get Me Out Of This!: The String Quartet Tribute to Warren Zevon
 Come On And Kick Me!: The String Quartet Tribute to Weezer
 Pull This String: String Quartet Tribute to Weezer (Re-Release)
 String Quartet Tribute to The White Stripes

Y 
 Olympus: The String Quartet Tribute to Yanni
 The String quartet tribute to Tony Yayo
 String Quartet Tribute to Yellowcard
 Rusted Moon: The String Quartet Tribute to Neil Young

Примечания

Ссылки 
 Официальный веб-сайт компании звукозаписи «Vitamin Records»  
 About Vitamin String Quartet
 An Interview with Todd Mark Rubenstein
 Vitamin String Quartet releases

Струнные квартеты
Музыкальные коллективы из Лос-Анджелеса
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1999 году